Angelo Negri ist der Name folgender Personen:

* Angelo Negri (Bischof) (1889–1949), italienischer Geistlicher, Bischof von Barica 
 Angelo Negri (Regisseur), italienischer Fernsehregisseur und Dokumentarfilmer